L'édition 2012 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du 17 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250 Series. Martin Kližan remporte l'épreuve de simple, Rajeev Ram et Nenad Zimonjić celle de double.

Lauréats 
Pour sa , Martin Kližan remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Fabio Fognini.

En double, Rajeev Ram et Nenad Zimonjić remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Lukáš Lacko et Igor Zelenay. Il s'agit respectivement de leur  et  titre.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Saint-Pétersbourg
ATP 2012
Sport en Russie en 2012
Tennis en septembre 2012